Эмануэ́ль Ка́ня (, 26 марта 1827, Ушюц, Пруссия — 16 марта 1887, Варшава, Царство Польское, Российская империя) — польский композитор, пианист, органист и музыкальный критик.

Биография 
Эмануэль Каня родился 26 марта 1827 года в селе Ушюц (сегодня Ушице, Опольское воеводство, Польша).

Получил музыкальное образование в Бреслау у пианиста и изготовителя фортепиано Карла Шнабеля. Как пианист давал концерты в городах Польши и Европы, а также преподавал игру на фортепиано. Работал органистом во вроцлавской церкви святого Матфея.

В 1853 году Каня поселился в Варшаве. В 1869 году стал профессором Музыкального института. Занимался музыкальной критикой и рецензией музыкальных произведений, которые публиковал в журналах  и .

Скончался 16 марта 1887 года и был похоронен на варшавском кладбище «Повонзки».

Творчество 

Как композитор Каня находился под влиянием творчества Фредерика Шопена. Большинство его сочинений — салонные пьесы для фортепиано и песни. Его произведения пользовались успехом и многократно издавались, однако после Первой мировой войны он, как и другие «малые» композиторы-романтики, был забыт.

Сохранилось несколько сочинений в крупной форме (ни одно из них не было опубликовано): комическая опера «Домашний барабан» (на либретто Яна Грегоровича; поставлена в 1860), соната для фортепиано и виолончели, а также трио для фортепиано, скрипки и виолончели. Последние два были записаны. Ноты сонаты были изданы в 2014 году.

Важнейшие сочинения 
 «Домашний барабан» (), народная комедия с пением, в одном действии (перв. пост. 1860)
 Трио для фортепиано, скрипки и виолончели g-moll (1867?)
 Соната для фортепиано и виолончели a-moll (1867?)
 Произведения для фортепиано:
 Три характеристических этюда (Вечер, Ночь, Утро), соч. 6 (опубл. ок. 1865)
 Три вечерних размышления, соч. 9
 Четыре салонных вальса, соч. 21, 26 и 39
 Два вальса-экспромта, соч. 40 и 49
 Четыре ноктюрна
 «Лирический альбом», соч. 50 (переложения песен для фортепиано в четыре руки; опубл. 1883)

Память 

 Мемориальная табличка на стене церкви святого Матфея во Вроцлаве.
 Именем Эмануэля Кани названа начальная школа в селе Ушице.

Записи 
 Emanuel Kania. Sonata for cello and piano. Piano trio (фортепиано — Иоанна Лаврынович; скрипка — Анджей Гембский; виолончель — Анджей Врубель). —  AP0169.

Литература 
 Zbigniew Kościów. Emanuel Kania. Kraków: Musica Iagellonica, 1995. ISBN 83-7099-015-0.

Ссылки 
 

Композиторы Польши XIX века
Композиторы-романтики
Оперные композиторы Польши